Milejów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Milejów (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Milejów (powiat Wieluński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński
 Milejów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łęczyński
 Milejów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łęczyński